Боб:

Ботаника 
 Боб — плоды либо семена растений семейства Бобовые

Персоналии

Фамилия 
 Боб, Василий Иванович (, 1917—?) — советский и украинский спортсмен и тренер.
 Боб, Галина Дмитриевна (род. 1984) — российская актриса театра и кино.
 Боб, Кабуати (род. 1994) — кирибатийский и маршалловский тяжелоатлет.

Имя 
  (, 1923—2012) — американский футболист; завоевал много спортивных наград; внесён в  и в .
 Боб Магнуссон (, род. 1947) — джазмен, басист, выпустил более 150 альбомов или CD.

Разное 
 Боб — сани для бобслея.
 Боб (Bob) — англицизм причёски каре.
 Алиса и Боб — в криптографии условные обозначения отправителя и получателя сообщений.
 Боб — главный антагонист в телесериале «Твин Пикс».
 Дж. Р. «Боб» Доббс — центральная фигура пародийной религии «Церковь недомудреца».

См. также 
 Bob
 Бобб
 Мексиканские прыгающие бобы
 Какао-бобы
 Боб волчий — одно из названий рода растений Люпин семейства Бобовые.
 Боб калабарский (физостигма ядовитая) — растение рода Физостигма семейства Бобовые.
 Боб китайский — одно из названий сои согласно ЭСБЕ, или семян Strychnos ignatii — растения рода Стрихнос согласно словарю Даля.
 Боб крылатый — растение рода Псофокарпус семейства Бобовые.
 Боб садовый (русские бобы) — растение рода Вика семейства Бобовые, зернобобовая культура.
 Боб турецкий — одно из названий рода растений Фасоль семейства Бобовые.